Renouvier ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Renouvier (1815–1903), französischer Philosoph
 Jean Antoine Renouvier (1777–1863), französischer Anwalt und Politiker
 Jules Renouvier (1804–1860), französischer Politiker und Kunsthistoriker